Il toponimo Záboří può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

 Záboří – comune del distretto di České Budějovice, Boemia Meridionale
 Záboří – comune del distretto di Strakonice, Boemia meridionale